2008 Голяма награда на Унгария е 23-то за Голямата награда на Унгария и единадесети кръг от Сезон 2008 във Формула 1, който се провежда на 3 август 2008, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Квалификации 

  Себастиан Бурде е наказан с пет места за възпрепятстване на Ник Хайдфелд по време на първата тренировка.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки

Източници 
 

Голяма награда на Унгария